Еловка — село в Большемуртинском районе Красноярского края России. Административный центр Еловского сельсовета.

История 
По данным 1926 года имелось 215 хозяйств и проживало 1050 человек (в основном — русские). Функционировали школа I ступени, народный дом и лавка общества потребителей. В административном отношении оно являлась центром Еловского сельсовета Больше-Муртинского района Красноярского округа Сибирского края.

География 
Село находится в центральной части края, в подтаёжно-лесостепном районе лесостепной зоны, на левом берегу реки Еловки, вблизи места впадения её в реку Мингуль, на расстоянии приблизительно 15 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от Большой Мурты, административного центра района. Абсолютная высота — 146 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,5 %, женщины — соответственно 53,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % из 390 чел.

Инфраструктура 
Функционируют основная школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека и почтовое отделение.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Большемуртинского района